Fos ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Fos (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Fos (Hérault) im Département Hérault
 Fos-sur-Mer im Département Bouches-du-Rhône

FOS, Fos oder FoS steht für:
 Fachoberschule, deutsche Schulform zur Erlangung der fachgebundenen bzw. allgemeinen Hochschulreife
 Fall of Serenity, eine Death-Metal-Band aus Jena
 Fields of Science and Technology, von der OECD festgesetzte Systematik von Wissenschaftszweigen
 Forward Operating Site, eine mittlere Militärbasis des US-Militär im Ausland
 French Overseas Territories, Französische Überseegebiete (UNDP-Code)
 Friend of the Sea, ein Projekt zur Zertifizierung nachhaltiger Fischerei
 Fructooligosaccharid, in Kombination Bestandteil prebiotischer Nahrung
 Goodwood Festival of Speed, jährlich stattfindende britische Motorsportveranstaltung
 c-Fos, Bestandteil des Transkriptionsfaktors AP-1 und ein Protoonkogen
 Forrest (Western Australia) (IATA-Code), Ort im australischen Bundesstaat Western Australia
 Bahnhof Ostheim (Kr. Hanau) (DS100-Code), siehe Ostheim (Nidderau)
 Front of stage, der Bereich direkt vor der Bühne bei einem Live-Konzert

Siehe auch:
 Foss
 Foß
 VOS

Abkürzung